Борбах (приток Рура) — река в Германии, приток Рура.
 Борбах (приток Эннепе) — река в Германии, приток Эннепе.